Широкинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Широкинское сельское поселение — входит в Газимуро-Заводский район Забайкальского края
 Широкинское сельское поселение — входит в Татищевский район Саратовской области